Beiersdorf ist der Name folgender Orte:
 Beiersdorf, Gemeinde im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Beiersdorf (Beiersdorf-Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Beiersdorf-Freudenberg im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Beiersdorf bei Coburg, Ortsteil der Stadt Coburg, Bayern
 Beiersdorf (Ebersbach), Ortsteil der Gemeinde Ebersbach (bei Großenhain) im Landkreis Meißen, Sachsen
 Beiersdorf (Fraureuth), Ort in der Großgemeinde Fraureuth im Landkreis Zwickau, Sachsen
 Beiersdorf (Grimma), Ortsteil der Stadt Grimma im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Beiersdorf (Leisnig), Ortsteil der Stadt Leisnig im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen 
 Beiersdorf (Pölzig), Ortsteil der Gemeinde Pölzig im Kreis Greiz, Thüringen
 Beiersdorf (Uebigau-Wahrenbrück), Ortsteil der Stadt Uebigau-Wahrenbrück im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg

Beiersdorf ist der Name folgender Unternehmen:
 Beiersdorf AG

Beiersdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Dagmar Beiersdorf (* 1944), deutsche Filmemacherin und Malerin
 Detlef Beiersdorf (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Felix Beiersdorf (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Hans Beiersdorf (1875–1945), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Paul Beiersdorf (1836–1896), deutscher Apotheker und Firmengründer

Siehe auch:
 Baiersdorf
 Beyersdorf